«Stuck on You» puede referirse a:

 Stuck on You, una película de 2003
 Stuck on You, un sencillo de la banda Failure
 Stuck on You, un sencillo del cantautor Lionel Richie
 Stuck on You Canción de Elvis Presley